Teàrides de Megalòpolis, dirigent de Megalòpolis 
 Teàrides d'Acaia, polític de la Lliga Aquea.
 Teàrides de Siracusa, dirigent siracusà, germà de Dionís el Vell